BUY peut faire référence à :
 .

Buy peut faire référence à :
 acheter en anglais ;
 un ancien hameau, annexe de la commune d’Antilly en Moselle (voir château de Buy).

 François Buy (1937-), un écrivain français ;
 Margherita Buy (1962-), une actrice italienne ;
 Olivier Buy (1965-), un arbitre international français de handball.